Высшая лига 1994 () — 20-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 3-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 ДАГ квалифицировался, как финалист Кубка Латвии, так как обладатель Кубка — «Сконто» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка УЕФА.

 «Интерсконтo» опережает «Аусеклис» по результатам личных встреч (1:1 и 3:2).

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки

Факты 
 14 мая из-за неявки гостей не состоялась игра между РАФом и «Химиком». Игру должна была обслуживать бригада эстонских судей во главе с Владимиром Модиным из Нарвы. Гостям засчитано техническое поражение.
 3 июля из-за неявки гостей не состоялась игра между «Вайрогсом» и «Гемма/РФШ». Гостям засчитано техническое поражение.
 На две игры были привлечены эстонские судьи:
 ДАГ — «Гемма/РФШ» — 2:0 (10 июля, Рига) — Аркадий Закарлюка (Йыхви).
 «Олимпия» — ДАГ — 0:0 (15 августа, Рига) — Йири Саар (Пярну).
 Лучшими судьями были признаны: Роман Лаюкс, Владимир Директоренко, Евгений Райхман (все — Рига).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 1994
 Первая лига Латвии по футболу 1994
 Вторая лига Латвии по футболу 1994

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1994
Футбол в Латвии в 1994 году